

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Zagaj- wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny
 Zagaj – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Góra Świętej Małgorzaty 
 Zagaj - część wsi Zagaj w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Góra Świętej Małgorzaty
 Zagaj - część wsi Maurzyce w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Zduny
 Zagaj - część wsi Maków-Kolonia w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Maków
 Zagaj - część wsi Brzezie w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Kłaj
 Zagaj - przysiółek wsi Nakło w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Lelów
 Zagaj - część wsi Lutomirów w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie
 Zagaj - część wsi Szarłatów w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały
 Zagaj – osada w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki
 Zagaj – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra

Zobacz też 
 Zagaje, Za Gajem